Penezić ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Penezić (* 1985), kroatische Handballspielerin, siehe Andrea Kobetić
 Slobodan Penezić (1918–1964), jugoslawischer Parteifunktionär und Staatsmann
 Vita Penezić (* 2006), kroatische Leichtathletin